Шо́рош — многозначное слово, имеющее несколько значенией в разных языках

Значения 
 Шо́рош, также может быть шерошь, шарашь, шарш, шауш или шорох (устар., диалектное, региональное, просторечное) — то же, что шуга. Кроме того, словом шорош называют негромкий, но постоянный шум (шуршание, шорох) от проходящей по течению реки шуги или ледяного сала.

Фамилия 
 Шо́рош — венгерское прочтение еврейской фамилии Со́рос, в переводе означающей корень (). Известные носители:

 Джордж Шорош (род. 1930) — американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп.
 Тивадар Шорош (1893-1968) — венгерский и американский адвокат и писатель.

См. также 
 Сорос (значения)
 Шоро (значения)
 Шорон (значения)
 Шорохов
 Шорошма